Cava se poate referi la:

 Cava, localitate în Spania în comunitatea Catalonia în provincia Lleida
 Cava de' Tirreni, oraș din regiunea Campania din Italia
 Cava Manara, comună din provincia Pavia, Italia
 505 Cava, asteroid din centura principală